Ел Уамуче има више значења:

 Ел Уамуче (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Уамуче (Сантијаго Истајутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику